Дмитриевская — название населённых пунктов:

Россия 
 Дмитриевская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Дмитриевская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Дмитриевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Дмитриевская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Дмитриевская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Дмитриевская — станица в Кавказском районе Краснодарского края.

См. также 
 Дмитриевская (Константино-Еленинская) церковь
 Дмитриевская суббота
 Дмитриевская улица